Le terme de Subway Series peut faire référence à :
 les Subway Series, expression utilisée dans le baseball des ligues majeures pour désigner les rencontres entre deux clubs de baseball de la ville de New York ;
 les Subway Super Series, séries de matchs amicaux de hockey sur glace entre équipes du Canada et de Russie.